Aisne [] bezeichnet:

 Aisne, 356 km langer Nebenfluss der Oise in Frankreich
 Aisne (Mayenne), Nebenfluss der Mayenne in Frankreich, 27 km lang
 Aisne (Ourthe), Nebenfluss der Ourthe in Belgien, 31 km lang
 Département Aisne, nach dem Nebenfluss der Oise benanntes Département in Frankreich

Siehe auch:
 Schlacht an der Aisne (Begriffsklärung)